Armor Wars je připravovaný americký film založený na stejnojmenném komiksu společnosti Marvel Comics. Jako scenárista filmu byl obsazen Yassir Lester, přičemž film bude součástí Marvel Cinematic Universe.

Film se má točit kolem Jamese Rhodese, jak zachraňuje Starkovu techniku, která spadla do špatných rukou. V titulní roli Rhodese se objeví Don Cheadle, který si postavu zahrál už v předešlých filmech a seriálu MCU.

Obsazení 

 Don Cheadle jako James Rhodes / War Machine

Produkce

Produkce 
Původně se projekt Armor Wars vyvíjel jako film, ale později byl změněn na seriál. Během vývoje seriálu byl jako hlavní scenárista obsazen Yassir Lester. 30. září 2022 informoval americký časopis The Hollywood Reporter, že projekt Armor Wars nebude dál vyvíjen jako seriál, ale jako film, přičemž Yassir Lester zůstane v pozici scenáristy.

Obsazení 
Jediným potvrzeným, který si má zahrát v Armor Wars, je Don Cheadle, který si má zopakovat Jamese Rhodese z předchozích projektů Marvel Cinematic Universe.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální web
 
 

Filmy Marvel Cinematic Universe
Filmy Marvel Studios
Americké akční filmy
Americké dobrodružné filmy
Americké dramatické filmy
Filmy podle komiksů Marvel Comics